Аптала может означать:

 Аптала (деревня) — нас. пункт в Кожевниковском районе Томской области, Россия;
 Аптала (приток Быстрицы) — река в Ленинградской области, Россия;
 Аптала (мифология) — персонаж древнегреческой мифологии.